Первенство Казахстана по футболу 2010 года — 16-й турнир Первой лиги, в котором приняли участие 18 клубов. Проходил с 1 мая по 24 октября 2010 года.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2010 на сайте "Казахстанский футбол" 

Первая лига Казахстана по футболу